Relacja – odzwierciedlenie oddziaływania między dwoma bądź większą liczbą podmiotów, przedmiotów, cech, obiektów matematycznych, itp.
 relacja w matematyce – jedno z podstawowych pojęć matematyki, w szczególności: relacja zwrotna, relacja symetryczna, relacja antysymetryczna, relacja przeciwsymetryczna, relacja równoważności, relacja sprzężenia, relacja przechodnia, relacja dobrze ufundowana, relacja słabo konfluentna, relacja silnie konfluentna, relacja spójna, relacja pusta, relacja pełna, relacja rozmyta, relacja równości, relacja częściowego porządku, relacja dobrego porządku, symbol relacyjny, funkcja
 w informatyce:
 Model relacyjny i relacyjna baza danych
 w modelu relacyjnym baz danych "relacja" to formalne określenie tabeli
 rachunek relacyjny
 system relacyjny
 w psychologii
 relacje społeczne (międzyludzkie) – patrz stosunek społeczny, więź społeczna
 relacja terapeutyczna
 relacja z obiektem
 relacja emocjonalna
 zeznania naocznego świadka. Stąd wzięły się:
 sąd relacyjny
 sejmik relacyjny
 relacja językowa – patrz związki językowe
 trasa przejazdu środka komunikacji
 relacja rodzinna
 relacjami w fizyce nazywa się niektóre wzory (zob. relacja Thomsona)

Zobacz też 
 korelacja

Linki zewnętrzne